Лазу́рський — українське прізвище.

Відомі носії 
 Лазурський Вадим Володимирович (1909—1994) – український і російський графік, ілюстратор, каліграф, творець гарнітури Лазурського. Син Володимира Лазурського.
 Лазурський Володимир Федорович (1869—1947) — український літературознавець, філолог, професор Новоросійського університету, викладач Одеських вищих жіночих курсів, професор Одеського інституту народної освіти.
 Лазурський Олександр Федорович (1874—1917) — український і російський психолог, брат Володимира Лазурського.

Українські прізвища